Рочин има више значења:

 Рочин, Блокера (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Рочин, Естабло лос Датилес (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику